Daniel Conley ist der Name folgender Personen:

* Daniel F. Conley, US-amerikanischer Politiker
 Daniel J. Conley (* 1954), US-amerikanischer Geologe